Die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2005 wurde in der Zeit vom 7. Jänner bis zum 19. Oktober 2005 im Rahmen von elf Wertungsläufen verteilt auf acht Rallyes ausgetragen. Meister wurde Raimund Baumschlager.

Ergebnisse

Wertungen 
Die Punktevergabe erfolgte bei jeder Rallye für die zehn erstplatzierten Fahrer mit Fahrzeugen der jeweiligen Division nach folgendem Schema:

Die beiden schlechtesten Resultate jedes Fahrers wurden am Ende der Saison aus der Wertung gestrichen.

Fahrerwertung Division I 
In der Division I wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppe A gewertet.

Fahrerwertung Division II 

In der Division II wurden Fahrer mit Fahrzeugen der Gruppe N gewertet.

Fahrerwertung Junioren 
Zur Teilnahme an der Juniorenmeisterschaft wurde ein Fahrzeug der Gruppe N bis 1600 cm³ Hubraum benötigt.

Weblinks 
 Bericht und Ergebnis der IQ Jänner Rallye 2005
 Bericht und Ergebnis der Pirelli Lavanttal Rallye 2005
 Bericht und Ergebnis der Dunlop Pyhrn Eisenwurzen Rallye 2005
 Bericht der Bosch Super plus Rallye 2005
 Bericht und Ergebnis der Castrol Rallye 2005
 Bericht und Ergebnis der BP Ultimate Rallye 2005
 Bericht der ARBÖ Rallye Steiermark 2005
 Bericht und Ergebnis der OMV Rallye Waldviertel 2005
 Ergebnisse auf eWRC-results.com

Osterreichische Rallye-Staatsmeisterschaft 2005
2005